Gminy w USA:
 Current River (ang. Current River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Randolph
 Current River (ang. Current River Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ripley